W sezonie 2010 rozegrano 86. edycję Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 13 marca, a zakończyły się 7 listopada 2010, po 30 kolejkach. Tytułu nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Szwecji został zespół .

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szwecji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). 15. i 16. drużyna tabeli spadły do Superettan, a 14. wzięła udział w barażach o utrzymanie się w Allsvenskan.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do Superettan spadły:  (15) i  (16).

Tabela 

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

||rowspan=5 style="background-color:white;"|

Baraże o Allsvenskan 
Po zakończeniu rozgrywek odbył się dwumecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji między 14. drużyną Allsvenskan () a 3. zespołem Superettan ().

Wynik dwumeczu: 3:0. Zwycięzca barażu: Gefle IF

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
20 goli
  Alexander Gerndt (/)
19 goli
  Denni Avdić ()
12 goli
  Mathias Ranégie ()
11 goli
  Agon Mehmeti ()
10 goli
  Tobias Hysén ()
 / Moestafa El Kabir ()
  Ricardo Santos ()
  Daniel Larsson ()
źródło: http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2010/statistikligor/?scr=sl

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2010 w Szwecji